Джордж Форрест:
 Форрест, Джордж (1873—1932) — шотландский ботаник, путешественник по Китаю.
 Форрест, Джордж (1925—1997) — оксфордский историк-античник, профессор.